Се́рхио Ольхо́вич Грин () (род. 9 октября 1941, Суматра, колония Нидерландов, ныне Индонезия) — мексиканский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Родился 9 октября 1941 года на острове Суматра в семье Владимира Ольховича — инженера-нефтяника, покинувшего РСФСР в 1925 году и Катарине Грин, ирландско-мексиканского происхождения, дочери врача.

Окончил режиссёрское отделение театральной школы в Мексике, а затем режиссёрский факультет ВГИКа (1969). Начинал как документалист. В игровом кино дебютировал в 1972 («Кукла королевы»). Ведущий режиссёр мексиканского «нового кино». Часто пишет сценарии к собственным фильмам. Долгое время руководил Объединением режиссёров Мексики. Вместе с актёром и режиссёром Тимофеем Спиваком, который снимался в фильме «Эсперанса», создал Российско-мексиканский институт искусства, кино и театра в Мехико (Мексика).

Член жюри XX Московского международного кинофестиваля.

Личная жизнь 
Серхио Ольхович был женат дважды.
 Первой супругой режиссёра являлась русская женщина, которую он увёз в Мексику из Москвы. Причины развода неизвестны.
 Второй и нынешней супругой режиссёра является художница Габриела Роблес ().

Избранная фильмография 
  — Дань Леопольдо Мендесу / Homenaje a Leopoldo Méndez (документальный к/м)
  — Кукла королевы / Muñeca reina (по роману Карлоса Фуэнтеса)
  — Встреча одинокого человека / El encuentro de un hombre solo
  — Дом на Юге / La casa del Sur
  — Коронация / Coronación (по роману Хосе Доносо)
  — В дождь / Llovizna (в советском прокате «Дождь идёт»)
  — Ад, которого мы все боимся / El infierno de todos tan temido
  — Анхель Ривер / Angel River (с США)
  — Эсперанса / Esperanza
  — Рождественская песнь / Cuento de Navidad (к/м)
  — Когда я был в тебя влюблен / Como fui a enamorarme de ti
  — Брат Бартоломе де ла Касас / Fray Bartolomé de las Casas
  — Танцы под ущербной луной / En un claroscuro de la luna (по автобиографическому роману известной парагвайской художницы  (1918—2004))

 Награды и премии 
 1975 — номинация на Золотой приз IX Московского международного кинофестиваля («Дом на Юге»)
 1987/1988 — 31-я церемония награждения премии Мексиканской киноакадемии «Ариэль» («Эсперанса»)
 2008 — Медаль Пушкина (22 марта 2008 года) — за большой вклад в распространение, изучение русского языка и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей''

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. — Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 305

Ссылки 
 
 Серхио Ольхович на сайте КиноПоиск
 Речь С. В. Ольховича при вручении ему медали Пушкина  DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 11.05.2008 

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа‎